Земцова — женская форма славянской фамилии :
 Земцова, Анна Николаевна (1893—1966) — советская актриса.
 Земцова, Марина Андреевна (род. 1993) — российская биатлонистка.
 Земцова, Мария Ивановна (1903—1989) — психолог-дефектолог.
 Земцова, Наталья Сергеевна (род. 1987) — российская актриса.